Rubinstein é um sobrenome alemão de origem judaica, comum no centro e leste da Europa e nos Estados Unidos da América. Pode referir-se a:

 Anton Rubinstein — pianista, compositor e maestro russo
 Akiba Rubinstein — jogador de xadrez
 Arthur Rubinstein — pianista polaco
 Eliaquim Rubinstein — jurista israelita
 Nikolai Rubinstein — pianista e compositor russo
 Ida Rubinstein — actriz e dançarina russa
 Helena Rubinstein — empresária e cosmetóloga polaca
 Zelda Rubinstein — actriz norte-americana

Ver também
Síndrome de Rubinstein-Taybi — doença genética rara

Desambiguações de sobrenomes